Dulce Chacón es el nombre por el que se conoce a...

Dulce Chacón, narradora y poeta española
Dulce Chacón, artista e ilustradora mexicana